George Russell puede referirse a:
George Russell, piloto de automovilismo británico.
George Allan Russell, compositor estadounidense.
George William Russell, escritor irlandés.